Хренов — русская фамилия, и топоним.

Фамилия 
 Хренов, Александр Сергеевич (1860—1926) — русский архитектор и художник-акварелист.
 Хренов, Анатолий Петрович (1946—2016) — советский и российский вулканолог.
 Хренов, Аркадий Фёдорович (1900—1987) — Герой Советского Союза.
 
 Хренов, Виктор Алексеевич (1913—1994) — советский военный деятель, вице-адмирал.
 
 Хренов, Иулиан Петрович (1901—1948) — директор Краматорского металлургического завода, герой стихотворения В.Маяковского.
 Хренов, Константин Константинович (1894—1984) — советский металлург.
 Хренов, Николай Андреевич (род. 1942) — российский философ и культуролог.
 Хренов, Пётр Дмитриевич (1920—1943) — Герой Советского Союза.

Топоним 
 Хренов — село в Волынской области Украины.
 Хренов — село в Львовской области Украины.
 Хренов — село в Ровненской области Украины.

См. также 
 Хреновое
 Хреново
 Хреновуха
 Хрен
 Новохреновое